Le qualificazioni del singolare  del Grand Prix de Tennis de Lyon 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Grand Prix de Tennis de Lyon 1997 prevedevano 21 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 David Prinosil (ultimo turno)
 Frederik Fetterlein (ultimo turno)
 Fernon Wibier (secondo turno)
 Chris Wilkinson (Qualificato)

 Jean-Baptiste Perlant (secondo turno)
 Arnaud Clément (ultimo turno)
 Sébastien Grosjean (Qualificato)
 Rodolphe Gilbert (secondo turno)

Qualificati 

 Régis Lavergne
 Sébastien Grosjean

 Nicolas Thomann
 Chris Wilkinson

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1997
ATP Tour 1997